Die Frau ohne Herz steht für:

 Die Frau ohne Herz (1919), deutscher Stummfilm von Eugen Illés
 Die Frau ohne Herz (1925), deutscher Stummfilm von Peter Stermann und Harry Renü
 Die Frau ohne Herz (1945), britischer Spielfilm von Leslie Arliss